Юну́сов (Юну́сова) (от араб. Ю́нус, ) — фамилия.

Известные носители

А 
 Юнусов, Адхам Юнусович (1910—1971) — советский и узбекский климатофизиолог и физиолог.
 Юнусов, Али Юнусович (1936—1987) — старший чабан в совхозе Турксад, Герой Социалистического Труда.
 Юнусов, Анатолий Усманович (1934—1997) — бригадир водителей тяжелых грузовых автопоездов, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.
 Юнусов, Анвар Музафарович (род. 1987) — таджикский боксёр.
 Юнусов, Ариф Сейфуллаевич (род. 1955) — руководитель Департамента конфликтологии и миграции Института мира и демократии Азербайджана.

Г 
 Юнусов, Ганишер (1905—1964) — Герой Социалистического Труда.

И 
 Юнусов, Ислам Тахирович (род. 2000) — казахстанский футболист.

К 
 Юнусов, Камиль Шамилович (род. 1973) — российский футболист.

М 
 Юнус, Миргазиян (Миргазиян Закирович Юнусов; 1927—2014) — татарский писатель, публицист.
 Юнусов, Максуд (1932—2020) — узбекский режиссёр, сценарист.
 
 Юнусов, Махамаджон Сабирович (1932-2004) — узбекский физик, академик АН РУз. Научный сотрудник, в 1988-1989 гг. – директор ИЯФ АН РУз.
 Юнусов, Мехман (род. 1968) — советский и азербайджанский футболист.

О 
 Юнусов, Обиджан (1934—2015) — народный артист Узбекистана.

Р 
 Юнусов, Равшанбек Бекович (1946—2016) — советский футболист.
 Юнусов, Роман Андреевич (род. 1980) — российский юморист и актёр, резидент «Comedy Club».
 Юнусов, Руслан Хасумович (1964—2002) — полковник внутренней службы, заместитель министра МЧС Чеченской Республики, погиб при исполнении служебных обязанностей.

С 
 Юнусов, Сабир Юнусович (1909—1995) — советский и узбекский учёный-химик, директор Института химии растительных веществ АН УзССР в Ташкенте.

Т 
 Юнусов, Тимур Ильдарович (более известен как Тимати; род. 1983) — российский рэпер.
 Юнусов, Топчубай (1905—1982) — Герой Социалистического Труда.

Юнусова

См. также

Примечания